Святослав Ігорович — Великий князь Київський (945–972), син Ігоря
 Святослав Ігорович (князь волинський) — князь волинський (1206–1207), син Ігоря Святославича